Guilty steht für:
 Guilty!, Album von Eric Burdon und Jimmy Witherspoon (1971)
 Guilty (Barbra-Streisand-Album), Album von Barbra Streisand (1980)

The Guilty steht für:
 The Guilty (1947), US-amerikanischer Film von John Reinhardt 
 The Guilty, Originaltitel von Richter ohne Skrupel, britischer Fernsehfilm von Colin Gregg (1992) 
 The Guilty, Originaltitel von Schuldig – Ein mörderischer Auftrag, britisch-US-amerikanisch-kanadischer Film von Anthony Waller (2000)
 The Guilty (Miniserie), britische Miniserie (2013)
 The Guilty (2018), Originaltitel Den skyldige, dänischer Spielfilm von Gustav Möller (2018)
 The Guilty (2021), US-amerikanischer Spielfilm von Antoine Fuqua (2021)